Miasta w Wielkiej Brytanii:
 Prestbury – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Cheshire
 Prestbury – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Gloucestershire

Miasta w USA:
 Prestbury – jednostka osadnicza w stanie Illinois, w hrabstwie Kane